Italians and Other Strangers é um filme pornográfico gay produzido pela  Lucas Kazan Productions em 2008.

"Algumas pessoas veêm o pornô como apenas uma filmagem puramente sexual", escreveu o FriskyFans.org, "e há outras pessoas que veêm o pornô com um potencial artistico de beleza, onde o sexo não é degradante, mas uma celebração elevadora ".

O filme foi rodado no sul da Itália  (Puglia) em Maio/Junho de  2008, tendo ganhado o GayVN Award de 2009 como Best Foreign Release.

Elenco

Jean Franko 
Bruno Boni
Daniele Montana
Ettore Tosi
Matthias Vannelli 
Alessio Mancini 
Alex Orioli 
Marc Dievo 
Antonio Rinaldi 
Lucas Andrades

Prêmios 

GayVN Award de 2009 para Best Foreign Release

Referências

Ligações externas
 Italians and Other Strangers at Lucas Kazan Productions
 Italians and Other Strangers at the Internet Movie database
 GayVN On the Set Production Diary
 GayVN review
 Friskyfans review
 XXFactor review

Filmes pornográficos gays
Filmes pornográficos de 2008
Filmes pornográficos da Itália